

Personnalités 

Benvenuto Tisi, dit Il Garofalo (1481-1559) est un peintre maniériste italien de l'école de Ferrare ;
Jack Garofalo (1924-2004) est un photographe et reporter français ;
 Janeane Garofalo (née en 1964) est une actrice, productrice, réalisatrice et scénariste américaine ;
Raffaele Garofalo (1851-1934) est un magistrat et criminologue italien ;
Vincenzo Garofalo (né en 1982) est un coureur cycliste italien.